Сикеница:
 Сикеница (река)